est le  de Mami Kawada sorti sous le label Geneon Entertainment le  au Japon. Il atteint la  du classement de l'Oricon. Il se vend à  exemplaires la première semaine et reste classé 9 semaines pour un total de  exemplaires vendus.

Masterpiece a été utilisé comme  d'ouverture et Jellyfish comme thème de l'anime To Aru Majutsu no Index. Masterpiece se trouve sur l'album Linkage.

Liste des titres

Liens externes 
  Fiche officielle du single
  Fiche sur le site de l'Oricon

Chanson interprétée par Mami Kawada
Single musical sorti en 2009
Toaru Majutsu no Index